Buffon kan syfta på:

 Buffons nål –  ett matematiskt problem

Personer
 Georges-Louis Leclerc de Buffon
 Gianluigi Buffon

Geografi

Antarktis 

 Buffon (ö), 
 Buffon (strömfåra),

Frankrike 

 Buffon, Côte-d'Or, kommun i departementet Côte-d'Or, 

Robotskapade Antarktisförgreningar